Decurio („Zehnschaftsführer“, von lat. decem = zehn), in altgriechischen Quellen mitunter auch Dekarch genannt, bezeichnete im Römischen Reich:

 den Führer einer Gruppe von Legionären oder einer Abteilung einer Reitereinheit in der römischen Armee, siehe Decurio (Militär)
 ein Stadtratsmitglied römischer Gemeinden, das auf Lebenszeit gewählt wurde, siehe Decurio (Kommunalverwaltung)
 die drei Vorsteher der Silentiarii am spätrömischen und byzantinischen Kaiserhof
 den Vorsteher einer Untereinheit (decuria) der römischen Collegiae